Motala může označovat několik zeměpisných pojmů.

 Motala (Tuvalu) – ostrov v atolu Nukulaelae v Tuvalu
 Motala (město) – město ve Švédsku
 Motala Ström – řeka ve Švédsku